Sezon 2008/09 Prva liga Srbije – 3. edycja rozgrywek serbskiej Prvej ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz drużyny z miejsc od 2. do 5. w tabeli  awansowali bezpośrednio do Super ligi, ponieważ od następnego sezonu zwiększono liczbę drużyn w Super lidze z 12 do 18. Dwie ostatnie drużyny spadły do Srpskiej ligi.

Prva liga Srbije

Drużyny 
W Prva liga Srbije w sezonie 2008/09 występowało 18 drużyn.

 Przed sezonem FK Zlatibor Voda Horgoš (mistrz Srpska Liga Vojvodina) oraz FK Spartak Subotica (6. miejsce w Srpska Liga Vojvodina) połączyły się i od sezonu 2008/09 będą występowały jako FK Spartak Zlatibor Voda.

Tabela 

 FK BSK Borča, FK Smederevo, FK Mladi Radnik Požarevac, FK Spartak Zlatibor Voda i FK Metalac Gornji Milanovac awansowały do Super ligi 2009/10.
 FK Hajduk Belgrad i FK Voždovac spadły do Srpskiej ligi 2009/10.

Zobacz też 
 Super liga Srbije 2008/09
 Srpska Liga 2008/09

Linki zewnętrzne 
 
 Archiwum Srbijasport

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w Serbii
2009 w Serbii